Fucheng ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

den Kreis Fucheng (阜城县) der bezirksfreien Stadt Hengshui in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Fucheng (Hengshui);
den Stadtbezirk Fucheng (涪城区) der bezirksfreien Stadt Mianyang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Fucheng (Mianyang);
die Großgemeinde Fucheng (府城镇) im Kreis Anze in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Fucheng (Anze);
die Großgemeinde Fucheng (府城镇) im Kreis Fengyang in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Fucheng (Fengyang);
die Großgemeinde Fucheng (富城镇) im Kreis Fu in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Fucheng (Fu);
die Großgemeinde Fucheng (阜城镇) im gleichnamigen Kreis in Hebei, siehe Fucheng (Fucheng);
die Großgemeinde Fucheng (阜城镇) im Kreis Funing in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Fucheng (Funing);
die Großgemeinde Fucheng (府城镇) im Kreis Wuming im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang, siehe Fucheng (Wuming);
die Gemeinde Fucheng (富城乡) im Kreis Huichang in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Fucheng (Jiangxi);
das Straßenviertel Fucheng (府城街道) in der Stadt Anlu der chinesischen Provinz Hubei, siehe Fucheng (Anlu);
das Straßenviertel Fucheng (府城街道) des Stadtbezirks Qiongshan in der chinesischen Provinz Hainan, siehe Fucheng (Qiongshan);
das Straßenviertel Fucheng (府城街道) des Stadtbezirks Zhongzhan in der chinesischen Provinz Henan, siehe Fucheng (Zhongzhan);
einen archäologischen Fundplatz der Shang-Dynastie in Jiaozuo in der chinesischen Provinz Henan, siehe Fucheng (Shang-Dynastie).